Такмичење у трци на 400 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 8., 9. август и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, бранила је Либанија Гренот из Италије.

Земље учеснице 
Учествовале су 43 такмичарке из 21 земље.

  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (4)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 400 метара 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење се одржало 8. августа 2018. године. За полуфинале пласирале су се прве 2 из сваке од 6 квалификационе групе (КВ) и 6 према постигнутом резултату(кв)., 
Почетак такмичења: група 1 у 11:30, група 2 у 11:38, група 3 у 11:46, група 4 у 11:54.

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 30.7.2018. године до 14:00 биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него су се директно пласирале у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 9. августа 2018. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке (14 из квалификација и 10 најбоље пласиране на Европској ранг листи до 30.7.2018), подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,
 Почетак такмичења: група 1 у 19:50, група 2 у 19:57, група 3 у 20:04.

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2018. године у 20:12.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном